Люк Аарон Бенвард (; род. 12 мая 1995, Франклин, Теннесси, США) — американский актёр и певец.

Биография 
Люк Бенвард родился в 1995 году во Франклине, Теннесси в семье актёра и певца  и его жены актрисы и модели Кенды, урождённой Уилкинсон. С 2012 года Бенвард встречался с актрисой Оливией Холт, с которой познакомился на съёмках телефильма «Девочка против монстра», однако вскоре они расстались.

Карьера 
Бенвард дебютировал в 2002 году, снявшись в фильме «Мы были солдатами». В 2006 году исполнил главную роль в детской комедии «Как есть жареных червяков». В 2008 году появился в телефильме «Спасатели во времени» в роли Чарли. Эта работа принесла актёру номинацию на премию «Молодой актёр». В 2009 году Бенвард выпустил дебютный альбом как певец Let Your Love Out, состоящий из 5 композиций.

В 2013—2014 годах играл в телесериале «Рейвенсвуд». В 2016 году был утверждён на роль Джека в фильме «Душа компании».

Фильмография

Дискография 
  (2009)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактёры США